Ню Йорк може да се отнася за:

 Места
 Ню Йорк, най-големият град в САЩ, намиращ се в щата Ню Йорк
 Ню Йорк (щат), един от 50-те щата на САЩ
 Ню Йорк (окръг), известен още като Манхатън, един от 5-те района на град Ню Йорк, както и окръг на щата Ню Йорк
 Голям Ню Йорк, градската агломерация на Ню Йорк.
 Ню Йорк (Линкълншир), село в Англия, графство Линкълншир.
 Ню Йорк (Тайн енд Уиър), село в Англия, графство Тайн енд Уиър.
 Ню Йорк (хотел), хотел в Ротердам, Нидерландия

 Други
 Ню Йорк, Ню Йорк, филм на Мартин Скорсезе
 Ню Йорк (списание), списание за град Ню Йорк.
 Ню Йорк (албум), албум на Лу Рийд.
 Ню Йорк (Ю Ту), песен на Ю Ту.
 Ню Йорк (Джа Рул), песен на Джа Рул.
 Ню Йорк, EP на Ейнджъл Хейз